École de Paris – grupa malarzy tworzących w Paryżu
 Szkoła Notre-Dame – grupa średniowiecznych kompozytorów